Artikeln ABBA:s singeldiskografi listar de singelskivor som givits ut med den svenska popgruppen ABBA:s musik. Gruppen har varit aktiv sedan 1972, med en paus från 1982 till 2018, men singlar har återutgivits även under dessa år. Formaten har varit vinyl och senare även CD. Här listas även singelskivor som givits ut i enstaka länder och inte räknas som internationella utgåvor, eftersom gruppen har legat på olika skivbolag i olika länder och att dessa valde att utge vissa låtar på singelskiva i sitt territorium.

Singlar utgivna under gruppens faktiska karriär

Singlar utgivna under gruppens paus

Teckenförklaring 
 * indikerar att sången inte förekom på originalutgåvan av gruppens studioalbum, utan endast på singelskiva eller i ett begränsat antal länder. Samtliga sånger har dock givits ut på gruppens album, bland annat som bonusspår, efter gruppens uppbrott. 
 - indikerar att singeln gavs ut i landet, men inte kom med på listan.
 en tom ruta indikerar att singeln inte gavs ut i det landet.

 1She's My Kind of Girl gavs ursprungligen ut av duon Björn & Benny i Japan. 
 2Listplaceringen i Storbritannien avser remixen från 1974 (utgavs där som uppföljare till singeln Waterloo).
 3King Kong Song gavs ut som singel i Australien 1977. Den svenska placeringen avser radioprogrammet Tio i topp, där låten testades våren 1974. 
 4Eagle gavs ut som en dubbel A-sida i Nederländerna tillsammans med Thank You for the Music.
 5Voulez-Vous utgavs som en dubbel A-sida i Storbritannien med Angeleyes. I USA gavs Voulez-Vous och Angeleyes ut på samma singel, men rankades separat.
 6Lay All Your Love on Me gavs ut som en 12" singel i USA, Storbritannien och Tyskland.
 7Dancing Queen återutgavs i och med samlingsalbumet ABBA Gold - Greatest Hits.
 8SOS återutgavs som en dubbel A-sida med Chiquitita i och med den japanska skivan SOS: The Best of ABBA. Låten såldes i mer än 130 000 exemplar och kom att bli 2001 års mest sålda singel framförd av en västerländsk artist.
 9Waterloo återutgavs till jubileumsutgåvan Waterloo - 30th Anniversary Edition.
 10Happy New Year nådde plats 25 på den danska singellistan när den återutgavs 2008.
 11Mamma Mia, Dancing Queen och Honey, Honey återutgavs i samband med långfilmen Mamma Mia!.

Ej listade singelutgåvor (urval) 
 Our Last Summer från Super Trouper-albumet gavs ut i Grekland 1980 med Me and I som B-sida och blev en hitsingel och låg tolv veckor på listan.
 I Have a Dream var ABBA:s enda etta i Cypern. B-sida var If It Wasn't for the Nights. 1985 gavs If It Wasn't for the Nights ut som en singel i Cypern, men den nådde bara plats 46.

Referenser 

 ABBA for the record, en sammanställning över utgivna skivor
 ABBA Charts, en sammanställning över listplaceringar

ABBA
Popdiskografier
Diskografier för svenska artister
Schlagerdiskografier
Discodiskografier